Павел Павлович Калашник (1932 — 1993) — украинский композитор и педагог, кандидат искусствоведения (1973), профессор (1991), член Союза композиторов Украины (1972).

Биография 
В 1957 году окончил историко-теоретический (1957, класс ) и фортепианный факультеты (1960, класс Всеволода Топилина) Харьковской консерватории.

В течение 1956 — 1958 годов — преподаватель Харьковского педагогического института. С 1958-го работал в Харьковском институте искусств. С 1991 года — заведующий кафедрой теории музыки.

Сфера научных исследований — совершенствование педагогики науки, музыкальное образование, украинская музыкальная культура.

Среди учащихся — Людмила Ивановна Царегородцева, Ирина Коханик, Юрий Зильберман.

Является составителем и ответственным редактором юбилейного сборника «Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського. 1917—1992»» (1992).

Отец Марии Калашник.

Среди работ:
 «До питання про вирішення дисонансів в курсі елементарної теорії музики», 1967
 «Про народну ладовість в творах В. Т. Борисова», 1972
 «Риси стилю творчості В. Т. Борисова», 1979
 «Галина Олександрівна Тюмєнєва», издан в 1998 г., в соавторстве

Ссылки 
 ЭСУ

Выпускники Харьковского института искусств
Родившиеся 17 января
Родившиеся в 1932 году
Преподаватели Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского
Умершие 14 декабря
Умершие в 1993 году
Умершие в Харькове
Родившиеся в Харькове